Титулярная церковь Сан-Франческо-д’Ассизи-а-Рипа-Гранде () — титулярная церковь была создана Папой Иоанном XXIII 12 марта 1960 года апостольской конституцией Cum ob peculiaris. Титулярная церковь принадлежит барочной церкви Сан-Франческо-а-Рипа, расположенной в районе Рима Трастевере, на площади Франциска Ассизского, приход основан 6 января 1906 года.

Список кардиналов-священников титулярной церкви Сан-Франческо-д’Ассизи-а-Рипа-Гранде 
 Лауреан Ругамбва — (31 марта 1960 — 8 декабря 1997, до смерти);
 Норберто Ривера Каррера — (21 февраля 1998 — по настоящее время).

Ссылки 
 Титулярная церковь Сан-Франческо-д’Ассизи-а-Рипа-Гранде на Catholic Hierarchy;
 Титулярная церковь Сан-Франческо-д’Ассизи-а-Рипа-Гранде на www.gcatholic.org;
 Апостольская конституция Cum ob peculiaris AAS 52 (1960), 508-509.

Франциск Ассизский